Název Novohorský potok má více vodních toků:

 Novohorský potok (přítok Hrubáru) – (nazýván také Krivokútsky potok) – pravostranný přítok Hrubáru v okrese Uherské Hradiště a na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Novohorský potok (přítok Liviny) – pravostranný přítok Liviny na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 Novohorský potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov